Појам Никола Антић може да се односи на:
Никола Антић (кошаркаш),
Никола Антић (фудбалер),